Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Novym Měscie w dniach 2–5 marca 2023 były siódmymi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej i pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2022/2023
2023 w Czechach
Biathlon w Czechach